Акулзинапа има више значења:

 Акулзинапа, Сан Мигелито (Атлавилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акулзинапа (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику